Ludovico I Gonzaga (1334-1382), figlio di Guido Gonzaga;
Ludovico II Gonzaga (1412-1478), figlio di Gianfrancesco I Gonzaga;
Ludovico Gonzaga (1460-1511), vescovo di Mantova;
Ludovico Gonzaga (1480-1540), figlio di Gianfrancesco Gonzaga;
Ludovico Gonzaga (?-1570), conte di Poviglio;
Ludovico Gonzaga-Nevers (1539-1595), figlio di Federico II;
Ludovico (Luigi) Gonzaga (1587-1630), vescovo di Alba nel 1626 e nipote di Marcantonio Gonzaga (m. 1592) vescovo di Casale Monferrato.
 Ludovico Gonzaga (1611-1612), figlio di Francesco IV Gonzaga.